

Astronomia 
 3043 San Diego – asteroide della fascia principale

Film
 San Diego – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 San Diego – film del 1970 diretto da Jun Aristorenas (come Junar)
 San Diego – documentario del 1982 diretto da Helder Mendes

Geografia 
 
 San Diego – comune del dipartimento di Cesar
 
 San Diego – distretto del cantone di La Unión
 
 San Diego – comune del dipartimento di Zacapa
 
 San Diego – capoluogo della contea di San Diego, California
 San Diego – città della contea di Duval, Texas
 
 Capo San Diego – promontorio all'estremità nord-orientale di Taiwan
 
 San Diego – comune nello stato di Carabobo

Persone 
 San Diego di Alcalá – santo della Chiesa cattolica

Sport 
 San Diego Chargers – squadra di football americano della National Football League
 San Diego Padres – squadra di baseball della Major League Baseball
 San Diego Sails – franchigia di pallacanestro dell'American Basketball Association
 San Diego Seduction – squadra di football americano della Lingerie Football League
 San Diego Sockers – squadra di calcio
 San Diego Supercomputer Center – unità di ricerca della University of California, San Diego
 San Diego Toros – squadra di calcio della North American Soccer League
 San Diego WildFire – franchigia di pallacanestro dell'ABA 2000
 San Diego Yacht Club – yacht club più volte partecipante e vincitore dell'America's Cup

Musica 
 San Diego – brano dei Finley del 2019

Altro 
 Diocesi di San Diego – diocesi della Chiesa cattolica
 San Diego Comic-Con International – convention dedicata ad arte, cinema e fumetto
 USS San Diego – serie di unità della United States Navy chiamate così in onore dell'omonima città